Cranford (New Jersey)
Cranford (televisieserie)
Cranford (roman)
Cranford (Londen)